Jacques I de Avesnes (1152-1191)

Jacques I, Príncipe de Mônaco (1689-1751)

Jean Jacques Dessalines (Jacques I do Haiti; 1758-1806)

 (Jacques é por vezes traduzido como Jaime)

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos